Серебряногорлая танагра () — центрально- и южноамериканский вид птиц из семейства танагровых.

Распространение 
В виде выделяют три подвида, ареал которых между собой отличается, но все они распространены в странах Центральной и Южной Америки, где населяют субтропические и тропические низменные, горные и сильно деградированные леса, на высоте от 600 до 1800 метров над уровне моря, иногда до 2250 метров над у. м.. Номинативный подвид — T. i. icterocephala, встречается в лесах на склонах, со стороны Тихого океана, восточного Перу в  и Анд в Колумбии (в департаменте Антьокия) и западном Эквадоре (от южной границы до провинций Эль-Оро и западного Лоха, включительно), возможно, и на северо-востоке Перу на востоке региона Тумбес. Подвид — T. i. frantzii — на северо-востоке Коста-Рики южнее до склонов гор провинции Верагуас в западной Панаме. T. i. oresbia — в горах провинции Кокле и западной Панамы.

Описание 
Длина тела 13—13,5 см, масса 18—25 грамм. Оперение в основном золотисто-жёлтое, с чёрными жёлто-окаймлёнными пёрышками на спине. Перья крыльев и хвоста чёрные с зелёным окаймлением. Оперение горла серовато-серебрено-белые, с боку у скул отграниченное длинной узкой полосой чёрных перьев. Самки от самцов отличаются более тусклой окраской, часто имея на голове чёрные полоски. Незрелые особи имеют ещё более тусклое оперение.

Схожие виды 
Взрослых самцов определить не сложно. Самки и незрелые особи имеют сходство в самками Chrysothlypis chrysomelas, но отличаются от них полосатым оперением спинной стороны и всегда неясно белыми перьями горла.

Голос 
Голосовые сигналы состоят из высоких, громких «дзиит» и «дзрт».

Экология 
Активные и пытливые птицы. Перемещаются в кронах деревьев в гуще листвы и перепрыгивая с ветви на ветвь, в поисках еды — плодов различных растений, в том числе Miconia, фикус, Souroubea, Cecropia, а также, гусениц и пауков и насекомых. Птицы могут присоединяться к другим видам на плодовых деревьях, иногда встречаются и в стаях с из различных видов небольших птиц.

Примечания

Литература 
 

Танагровые
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1851 году